Flachs steht für:
 Flachsfaser, Leinen, ein pflanzliches Textilmaterial
 Gemeiner Lein (Linum usitatissimum), Faserpflanze und Ölsaat 
 Lein (Linum), Gattung der Leingewächse (Linaceae)
 Neuseeländer Flachs (Phormium tenax, Harakeke), Tagliliengewächs,  Faserpflanze
 Flachs (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

flachs steht für:
 flachsfarben ( #EEDC82; RGB 238, 220, 130), Farbton ungebleichten Flachses

Siehe auch
 Flax